Redwick ist der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:

 Redwick (Gloucestershire), am Ufer des Severn nahe der ersten Severn-Brücke
 Redwick (City of Newport), südöstlich von Newport